Het seizoen 1933/34 van de Nederlandse Tweede Klasse ging van start in de zomer van 1933 en eindigde in de lente van 1934. De Tweede Klasse was het tweede nationale niveau in Nederland die door de Nederlandsche Voetbalbond (N.V.B.) werd georganiseerd. Na promotie/degradatieduels promoveerden D.W.S., R.V.A.V. Overmaas en H.S.C. naar de Eerste Klasse en degradeerden H.R.C. en V.V.A. naar de Derde Klasse.

Eindstanden

Tweede Klasse A 
Eindstand

Tweede Klasse B 
Eindstand

Promotie/Degradatieduels 
* Promotie/degradatieduels:

Afdeling I: Promotie Eerste klasse 
Promotie 1e klasse
't Gooi - DWS 1-2
 D.W.S. - HVV 't Gooi 2-1
 DWS - Velox 1-1;

Afdeling I: Promotie Tweede klasse 
De hekkensluiter van de Tweede Klasse A (HRC) speelt tegen de winnaar van de Derde klasse A (OSV) en de winnaar van de Derde Klasse B (ZVV Zaandijk). 
Na een serie promotie/degradatieduels moeten OSV en HRC een extra beslissingswedstrijd spelen, daar elk met een gelijk aantal punten deze poule heeft beëindigd. De beslissingswedstrijd op 4 juni werd, op het terrein van Hollandia te Hoorn, na verlenging met 3-1 gewonnen door OSV. OSV promoveert naar de Tweede Klasse, ten koste van HRC.

Afdeling II: Promotie Eerste klasse 
 RVAV Overmaas - FC Hilversum 4-2
 RVAV Overmaas - FC Hilversum 6-3
 Overmaas - Hilversum 3-3
 RFC - Overmaas 2-2

Afdeling II: Promotie Tweede klasse 
 UVV - VVA 8-1
 V.V.A. verloor van UVV (6-2)
 UVV - CVV Vriendenschaar 1-0
 VVA - CVV Vriendenschaar 2-5
Beslissingswedstrijd UVV en Vriendenschaar 2-1.

Afdeling IV: Promotie Eerste klasse 
 Juliana - Baronie 4-3
 Tegelen - Middelburg 4-1
 Juliana - Tegelen 1-0
 MV&AV Middelburg - De Baronie 4-2
 De Baronie - Tegelen 4-5
 Juliana - Middelburg 0-0
 Tegelen - Middelburg 4-1
 Tegelen - Juliana 1-2
 Middelburg - Baronie 4-2

Afdeling V: Promotie Eerste klasse 
 Alcides - De Kooij 2-6
 VV HSC - De Kooij 3-0
HSC - Alcides 8-1

Externe link 
 Redactie (1934). Sport en wedstrijden: Onze Tweede Klassers, Alkmaarsche Courant, 26 februari, p.8.

Nederland 2